Bryan Williams (1927) – ex calciatore inglese
 Bryan Williams (1950) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby neozelandese
 Bryan Williams (1969) –  rapper e produttore discografico statunitense, noto anche come Birdman, Baby o B-32
 Bryan Williams (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Bryan C. Williams – politico statunitense
 Bryan David Williams (1926-2010) – attore e regista britannico naturalizzato canadese

Pagine correlate 
 Brian Williams